MMP est un sigle pouvant désigner :
 Médiathèque musicale de Paris : bibliothèque publique de la ville de Paris, spécialisée dans la musique sous toutes ses formes et sur tout support (disques, livres, partitions, dvd…) ;
 Métalloprotéinase matricielle : des enzymes protéolytiques impliquées dans la modification des tissus extra-cellulaires et des processus comme la cicatrisation, l'embryogenèse, des maladies inflammatoires, etc.  
 Missile moyenne portée : un missile antichar développé au début de la décennie 2010 par le producteur européen MBDA renommé AKERON MP.